Haegen steht für

 Hag, Hagen = Gelände, Siedlung, veralteter Flur- oder Ortsname, Hecke, Wäldchen

 eine Gemeinde im französischen Département Bas-Rhin in der Region Grand Est, siehe Haegen

Haegen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Mueller von der Haegen (1929–2013), deutscher Chemiker
 Otto van der Haegen (1887–1915), deutscher Offizier
 Wilhelm van der Haegen, flandrischer Kaufmann

Siehe auch:
 Hegen
 Hagen (Begriffsklärung)